Wombats, een familie van buideldieren
Wombat, de gewone wombat (een buideldier uit de familie wombats)
Jutter-Wombat, een rolstoel voor gebruik in rul terrein
The Wombats (band), een Britse post-punkband
The Wombats (vereniging), een Utrechtse honk- en softbalvereniging